Le patronyme flamand Meuleman ou Moleman indique une profession : meunier (du nl. molenman : molen : moulin et man : homme). 
Des variantes existent, telles : Molleman, Meulman, Meulleman, Mulleman, Moolman ou Mooleman, voire Mulleman.

Il se présente aussi avec le suffixe génitif -s :  Meulemans, Molemans, Molmans, Mollemans, Meulmans, Meullemans.

 Arthur Meuleman, architecte belge de la période Art déco
 Brice Meuleman, jésuite belge, archevêque de Calcutta de 1902 à 1924
 Elisabeth Meuleman, femme politique belge flamande
 Maurice Meuleman, coureur cycliste belge vainqueur du Grand Prix d'Isbergues en 1958

Arthur Meulemans, compositeur, chef d'orchestre et pédagogue belge ;
Jeannine Meulemans (1951-), judokate belge.

 Bea Meulman (1949-2015), actrice néerlandaise

Patronyme flamand